Zeuthen kan syfta på:

 Zeuthen – en ort i Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, Tyskland

Personer
Zeuthen (dansk adelssläkt) – en dansk adelssläkt
Christian Frederik Zeuthen (1794-1850), politiker.
Elisabeth Zeuthen Schneider, violinist.
Ernst Zeuthen, konstnär.
Frederik Zeuthen (1888-1959), nationalekonom.
Hieronymus Georg Zeuthen (1839-1920), matematiker. 
Jesper Zeuthen, jazzmusiker.
Karl Gustav Zeuthen (1909-1989), flygingenjör.
Morten Zeuthen (född 1951), cellist.

Se även
Zeuthens förhandlingsmodell – strategi inom spelteori döpt efter Frederik Zeuthen
Zeuthener See – sjö öster om orten Zeuthen